Die Ewige Tabelle der Saarlandliga ist eine Rangliste aller Meisterschaftsrunden der Saarlandliga. Gegründet wurde die Liga als Verbandsliga Saar 1978. Der Berechnung wird die Drei-Punkte-Regel zu Grunde gelegt, bei der es für einen Sieg drei Punkte, für ein Unentschieden einen Punkt und für eine Niederlage keinen Punkt gibt. SV Auersmacher, SV Mettlach, SC Halberg Brebach, SF Köllerbach, FSV Viktoria Jägersburg, FC Hertha Wiesbach, 1. FC Saarbrücken II, FV Diefflen, VfL Primstal, SV Elversberg II, FC Kutzhof, TuS Herrensohr, FV Schwalbach, Borussia Neunkirchen und FV Bischmisheim sind noch nie aus der Saarlandliga abgestiegen. Aktuell hat FV Eppelborn meisten Spielzeit mit 39 Jahre in der Saarlandliga. Jüngster Neuzugang ist der DjK Ballweiler-Wecklingen der zur Spielzeit 2022/23 erstmal in die Saarlandliga spielt. Aktuellen Team spielen SV Mettlach (seit 2010), SC Halberg Brebach (seit 2013), (SF Köllerbach seit 2013), VfL Primstal (seit 2013), TuS Herrensohr (seit 2016), FV Schwalbach (seit 2017), Borussia Neunkirchen (seit 2017) spielen ununterbrochen in der Saarlandliga.

Die Tabelle umfasst neben den aktuellen 18 Sechstligisten, 1 Drittligisten, 5 Fünftligisten, 17 Siebtligisten, 11 Achtligisten, 11 Neuntligisten, 6 Zehntligist, 7 inzwischen aufgelöste Vereine, und 1 abgemeldete Verein.

Ewige Tabelle 
Fettgedruckte Vereine spielen in der Saison 2022/23 in der Fußball-Saarlandliga. Die dritte Spalte (Jahre) gibt an, wie viele komplette Spielzeiten der Verein schon in der Saarlandliga gespielt hat.

Übersichtskarte 
Auf dieser Übersichtskarte werden alle Vereine der Ewigen Tabelle der Fußball-Saarlandliga gezeigt.

!
Saarland